est la formule brute de plusieurs isomères.

 biuret, numéro CAS 
 N-méthyl-N-nitrosourée, numéro CAS